Angelique Kerber era la detentrice del titolo.

In finale Petra Kvitová ha sconfitto Ashleigh Barty con il punteggio di 6-1, 5-7, 63-7.

Teste di serie 
Le prime due teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

 Simona Halep (secondo turno)
 Angelique Kerber (quarti di finale)
 Naomi Ōsaka (ritirata)
 Sloane Stephens (secondo turno)
 Petra Kvitová (campionessa)

 Karolína Plíšková (ritirata)
 Kiki Bertens (semifinale)
 Daria Kasatkina (primo turno)
 Anastasija Sevastova (primo turno)
 Elise Mertens (quarti di finale)

Wildcard 

  Daria Gavrilova (primo turno)
  Petra Kvitová (campionessa)

 Samantha Stosur (secondo turno)
 Ajla Tomljanović (primo turno)

Qualificate 

  Aliaksandra Sasnovich (semifinale)
  Kateřina Siniaková (primo turno)
  Yulia Putintseva (quarti di finale)

 Danielle Collins (primo turno)
 Ekaterina Alexandrova (primo turno)
 Priscilla Hon (secondo turno)

Lucky loser 

  Mónica Puig (primo turno)
  Tatjana Maria (primo turno)

 Johanna Konta (ritirata)
 Bernarda Pera (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Sydney International 2019